Deucalion oder Deukalion (altgr. Δευκαλίων, lat. Deucalion) bezeichnet

zwei Figuren der griechischen Mythologie:
 Deukalion, Sohn des Prometheus, Gatte der Pyrrha
 Deukalion (Sohn des Minos)

außerdem:
 (53311) Deucalion, einen Asteroiden des Cubewano-Typs
 in der Antike eine kleine Insel im Pagasäischen Golf bei Volos
 eine österreichische Lokomotive, siehe KFNB – Adonis bis Ganymed
 eine französische Philosophie-Zeitschrift (Cahiers de philosophie) von 1946 bis 1952 in vier Ausgaben, Herausgeber Jean Wahl
 ein Frachtschiff der Agamemnon-Klasse (1929)
 eine Gattung der Rotalgen in der Familie Wrangeliaceae, mit der Art Deucalion levringii.
 eine Gattung der Bockkäfer, mit der Art Deucalion oceanicus.